Un Passeport congolais peut désigner
 le passeport congolais délivré par le gouvernement de la république du Congo (Congo-Brazzaville)
 le passeport congolais délivré par le gouvernement de la république démocratique du Congo (Congo-Kinshasa)